La Chaussée je název dvou obcí ve Francii:

 La Chaussée (Seine-Maritime) – obec v departementu Seine-Maritime
 La Chaussée (Vienne) – obec v departementu Vienne